In 1999 werd het 74ste Campeonato Catarinense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 6 maart tot 25 juli. Figueirense werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Knock-outfase
In geval beide clubs een wedstrijd wonnen telde niet het doelsaldo, maar werden er verlengingen gespeeld. Deze stand wordt tussen haakjes weergegeven, als deze nog geen winnaar opleverde gaat de club door met het beste resultaat in de groepsfase.

Tweede toernooi

Knock-outfase
In geval beide clubs een wedstrijd wonnen telde niet het doelsaldo, maar werden er verlengingen gespeeld. Deze stand wordt tussen haakjes weergegeven, als deze nog geen winnaar opleverde gaat de club door met het beste resultaat in de groepsfase.

Totaalstand

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Braziliaans competitievoetbal 1999